Fernmeldeschule steht für:

 Fernmeldeschulamt Darmstadt
 Fernmeldeschule München
 Fernmeldeschule und Fachschule des Heeres für Elektrotechnik
 die ehemalige Marinefernmeldeschule in Flensburg-Mürwik
Siehe auch:
 Fahrende Postschule